, un village du comté de Durham, en Angleterre ;
 Greatham, un village du Hampshire, en Angleterre ;
 Greatham, un village du Sussex de l'Ouest, en Angleterre.